QBE — аббревиатура.

 QBE (, запрос по образцу) — способ создания запросов к базам данных, с использованием образцов значений полей в виде текстовой строки.
 QBE — австралийская страховая компания.